Le nom John Douglas est porté par :
 John Douglas (1433-1463), pair d'Écosse et Lord de Balvenie ;
 John Douglas, lithotomiste britannique décédé en 1759. Frère de James Douglas ;
 John Douglas (1721-1807), littérateur et théologien écossais ;
John Douglas (1779-1856),  marquis de Queensberry, politicien écossais ;
 John Douglas (1828-1904), homme politique australien ;
 John Douglas (1830-1911), architecte anglais ;
 John Douglas (1835-1885), gouverneur du Ceylan britannique ;
 John Douglas (1844-1900), marquis de Queensberry, en Écosse ;
 John Douglas (né en 1934), joueur de rugby à XV international écossais ;
 John Douglas (né en 1947), écrivain et journaliste américain, auteur de roman policier ;
 John Douglas, cinéaste américain.

Noms proches :

 John William Douglas (1814-1905), entomologiste britannique ;
 John E. Douglas (né en 1945), agent du FBI, criminologue et auteur ;
 Johnny Douglas (1882–1930), joueur de cricket et boxeur anglais.

Voir aussi